Municipio de English River puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:
Municipio de English River (condado de Keokuk, Iowa)
Municipio de English River (condado de Washington, Iowa)